Patterson Township ist der Name folgender Townships:

in den Vereinigten Staaten:
 Patterson Township (Illinois)
 Patterson Township (Ohio)
 Patterson Township (Garfield County, Oklahoma)
 Patterson Township (Jefferson County, Oklahoma)
 Patterson Township (Woods County, Oklahoma)
 Patterson Township (Pennsylvania)

in Kanada:
 Patterson Township (Ontario)